The Masters 2017, ook bekend onder de naam The Unibet Masters vanwege de sponsor Unibet, was de vijfde editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 27 januari tot en met 29 januari 2017. Het toernooi werd gehouden in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi was, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit.

De titelverdediger was Michael van Gerwen. Hij wist het toernooi voor de derde keer op rij te winnen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als in 2016 £200,000.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit de top-16 van de Order of Merit op 3 januari 2017.

Schema

Darts in 2017
2017